El término proceso puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

En ciencias naturales, de la vida y de la salud

En medicina

en anatomía, el nombre alternativo de la apófisis;
un proceso de atención son las intervenciones o procedimientos realizados;

En biología	
 proceso evolutivo;

En física

 un proceso termodinámico;
 los procesos nucleares;

En ciencias sociales

 un proceso histórico;
 en Argentina, el Proceso de Reorganización Nacional;
 un proceso geográfico;

En Derecho

 un proceso judicial;

En economía y empresa

 un proceso productivo;
 un proceso de negocio;
 un componente o elemento del modelo de negocio;

En informática

un proceso;

Publicaciones

Proceso, un semanario mexicano que aborda sobre todo problemas políticos;

En manufactura e industria

un proceso de fabricación;
el proceso de producción del acero Bessemer.

Enlaces externos